Mondkrankheit bezeichnet in der Umgangssprache:

 Epilepsie, ein Anfallsleiden
 Melancholie, ein seelischer Zustand der Schwermut oder Traurigkeit
 Mondblindheit, eine periodische Augenentzündung bei Pferden